Птеридома́ния (), или па́поротниковая лихора́дка () — повальное увлечение папоротниками в викторианскую эпоху в Великобритании. Эта мания была распространена во всем викторианском декоративно-прикладном искусстве: в керамике, стекле, металле, текстиле, дереве, печати по бумаге и скульптуре. Основной пик популярности пришёлся на 1850—1890-е годы.

Термин 
Термин «птеридомания» придумал Чарльз Кингсли в 1855 году в книге «Glaucus, or the Wonders of the Shore» соединением двух слов: «птеридофиты» (группы споровых сосудистых растений) и «мания»:

Ваши дочери, возможно, уже увлеклись «птеридоманией» … и спорами по поводу непроизносимых названий некоторых из видов папоротников (которые кажутся разными в каждой новой книге о папоротниках, которые они покупают)… и тем не менее вы не можете отрицать, что они находят в этом увлечении огромное удовольствие, стали более активны и веселы, и что это хобби увлекло их гораздо сильнее, чем когда-то романы, сплетни, вязание крючком и берлинская шерсть.

История 

Само увлечение птеридоманией начало развиваться ещё в 1830-х годах, когда ученые-ботаники и любители стали провялить всё больший интерес к растительности сельской местности Великобритании. Стоит отметить, что в эту эпоху особенно были популярны науки о природе такие, как ботаника, химия и геология, что также способствовало развитию интереса у современников.

Интерес к цветам и папоротникам воспринимался как «соответствующее» увлечение для леди с пытливым умом, в отличие от «жестких» естественных наук: философии, математики и химии. Конечно же, независимо от того, какое научное исследование папоротников провела женщина, она никак не могла быть признана в качестве ученого или исследователя. Истинная наука считалась прерогативой только мужчин; к примеру, Беатрикс Поттер была экспертом английских грибов, но не получила академического признания за свою работу.

Другое влияние на папоротниковую моду оказала Всемирная выставка 1851 года. Хрустальный дворец имел огромный успех у общественности и положил увлечение зимними садами и ящиками Варда (Wardian boxes). Все это делали из стекла, который был доступен даже среднему классу, что давало возможность каждому обзавестись собственным зимним садом. Отсюда следует, если у вас есть зимний сад, то вы должны заполнить его чем-то. Папоротники соответствовали всем требованиям, являясь одновременно декоративными растениями и хорошо приживались в искусственной среде.

Энтузиазм по поводу коллекционирования оказал огромное влияние на растительность Британских островов; некоторые дикие популяции до сих пор не восстановились.

Литература на английском языке 

 The online version, dated 2 January 2002, has been revised from the published version.

 
 Lusby, Phillip and Wright, Jenny (2002). Scottish Wild Plants: Their History, Ecology and Conservation. Edinburgh: Mercat. .
 Ratcliffe, Derek (1977). Highland Flora. Inverness: HIDB.
 Whittingham, Sarah (2009). The Victorian Fern Craze. Shire.

Ссылки 
 Эта неизлечимая птеридомания...
 Как викторианская папоротниковая лихорадка привела к приключениям, романтике и преступлениям

История ботаники
Папоротниковые
Викторианская эпоха
Коллекционирование
Мода XIX века